ARP — аббревиатура:
  () — белок, один из основных компонентов клеточного каркаса (цитоскелета).
  () — активная защита от опрокидывания автомобиля.
 ARP () — сетевой протокол.
 ARP-spoofing — техника сетевой атаки, основанная на использовании протокола ARP.
  () — британская организация по подготовке гражданских лиц к защите от воздушных налетов, созданная в 1924 году.
  () — политическая партия (Нидерланды, 1879—1980).
 ARP (, «Автомобильный радиотелефон») — одна из первых коммерческих сетей мобильной телефонии (Финляндия, 1971—2000).
 ARP Instruments, Inc. — основанная А. Р. Перлманом () компания, производившая аналоговые музыкальные синтезаторы (США, 1969—1981).
 ARP — марка синтезаторов, выпускавшихся компанией ARP Instruments.

Arp — обозначение:
 arp — старинная мера длины (180 парижских футов или примерно 58,52 м).
 Arp — каталог пекулярных галактик, созданный Хэлтоном Арпом (); обозначение галактик с порядковым номером, включённых в этот каталог.

Arp — фамилия:
 Arp, Halton Christian (1927—2013) — американский астроном.
 Arp, Robert (род. 1970) — американский технический писатель, философ. 
  — псевдоним американского писателя и политика Charles Henry Smith (1826—1903).
 Arp, Jean (; 1886—1966) — немецкий и французский поэт, художник, график, скульптор.
 Taeuber-Arp, Sophie (1889—1943) — швейцарская художница и скульптор, супруга Жана Арпа.

Arp — топоним:
  — город в США, штат Техас.

См. также 
Арп